Presto může být:

 Presto – vykreslovací jádro webového prohlížeče Opera
 Presto (programátor) – nástroj pro nahrávání firmware do mikročipů od firmy ASIX
 Presto (hudba) – velmi rychlé tempo v hudbě

v kultuře
Presto (film) – krátký americký animovaný film z roku 2008